Deep Impact puede hacer referencia a:

 Deep Impact, película estadounidense de 1998.
 Deep Impact, sonda espacial de la NASA.
 Deep Impact, raza de caballos japonesa.
 Deep Impact, canción de la banda japonesa Dragon Ash.